Großer Saal steht für:

 Großer Saal (Altes Rathaus Nürnberg)	
 Großer Saal im Regentenbau Bad Kissingen, siehe Regentenbau (Bad Kissingen) #Max-Littmann-Saal / Großer Saal
 Großer Saal in der Stadthalle Reutlingen, siehe Stadthalle Reutlingen #Großer Saal
 Großer Saal im Wiener Konzerthaus, siehe Wiener Konzerthaus #Großer Saal und Orgel